

Захарі-Стояново () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Шабла.
 Захарі-Стояново () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.